Боссост (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валь-д'Аран. Занимает площадь 28,17 км². Население — 1184 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки
 Официальная страница
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Льейды